Monica (voornaam), een meisjesnaam
Monica (heilige), een christelijke heilige
Monica (zangeres), een Amerikaanse R&B-zangeres
MoniCa, een systeem van Rijkswaterstaat om meetgegevens te combineren
Monica (automerk), een historisch Frans automerk
Monica (geslacht), een slakkengeslacht
Monica (The Kinks), een nummer van The Kinks uit 1968
Monica (Circus Custers), een single van Circus Custers uit 1983

Zie ook 
Santa Monica